Goričica je lahko:

naselje:
 Goričica, občina Šentjur pri Celju
 Goričica pod Krimom, občina Brezovica
 Goričica pri Ihanu, občina Domžale
 Goričica pri Moravčah, občina Moravče
 Goričica, Sveti Ivan Zelina (Hrvaška)
Goričica, zaselek pri Postojni
Goricizza, naselje v Furlaniji pri Codroipu (Italija)

vodotok:
Goričica, pritok potoka Mlinščica (Gorenjska)
nestalni otok Goričica (Velika Gorica) na Cerkniškem jezeru
vzpetina:
manjši gozdnat grič (8-10 m nad ravnino; nadmorska višina 311 m) Goričica severovzhodno od Črnuč in severno od Nadgorice pri Ljubljani, na jugozahodu občine Domžale 
Goričica, majhna vzpetina z mestnim pokopališčem v domžalski četrti/mestnem predelu Tabor 
Planina Goročica je planina na robu gozda nad Bovško kotlino.

Glej tudi 

 Goričice
 Goriče
 Gorica